Underground se poate referi la:

 Muzică underground
 Cultura underground

Legături externe 
 Când aud de cultură… (V). Underground, 28 octombrie 2010, Ziarul de Duminică